Eudevenopus är ett släkte av kräftdjur. Eudevenopus ingår i familjen Platyischnopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eudevenopus